Burg Reichenberg ist der Name folgender Burgen:

* Burg Reichenberg (Rheinland-Pfalz) in Reichenberg, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Reichenberg (Württemberg) in Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Reichenberg bei Reichelsheim (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen; siehe Schloss Reichenberg (Odenwald)
 Burg Reichenberg (Südtirol) bei Taufers im Münstertal, Südtirol, Italien
 Burg Reichenberg (Elsass) bei Bergheim (Haut-Rhin), Oberelsass, Frankreich
 eine frühere Bezeichnung der Burg Rychmburk in Předhradí, Okres Chrudim, Pardubický kraj, Tschechien
 eine Burg bei Branik, Ortsteil von Nova Gorica, Goriška, Slowenien; siehe Burg Rihemberk bzw. Grad Rihemberk